Кратер Ван Альбада () — лунный ударный кратер, ранее известный под названием «Озу A». В 1976 году Международный астрономический союз присвоил кратеру новое имя, в честь нидерландского астронома Гале Бруно ван Альбады (1912—1972).

Расположение 

Кратер располагается недалеко от юго-восточного края Моря Кризисов и к северо-северо-востоку от большего по размерам кратера Фирмик. Соприкасается с юго-юго-восточной границей кратера Озу. Прямо на восток от кратера Ван Альбада располагается кратер Крог. На юго-востоке от кратера находится Море Волн, на юго-западе — Озеро Настойчивости. Селенографические координаты центра кратера —

Описание 
Диаметр этого кратера — около 23 км. Он имеет не совсем правильную круглую форму с небольшой выпуклостью на северо-западе. Кроме того, его восточную границу нарушает кратер диаметром 12 км, и их общая ширина (с востока на запад) — 30 км. Внутренняя стенка кратера немного выше на севере, возможно, из-за того, что именно там он соприкасается с внешним валом кратера Озу. Грунт внутри кратера темнее, чем снаружи: его альбедо совпадает с альбедо Моря Кризисов на северо-западе.

Кратер обладает очень чётким валом, без террас и обрушений. Высота вала над окружающей местностью — около 800 м, объём кратера — около 270 км³. Дно неровное, но без горок и центрального пика. Лучевая система также отсутствует. Выходов лавы не отмечено. Кратер располагается на материке. Глубина кратера составляет около .

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки окрестностей кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
 Кратер Ван Альбада на карте LAC-62
 Кратер Ван Альбада на карте LM-62
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Топографическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны